Alora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alora (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Álora, kommun, Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar